

Botanique 
 Ipomoea pes-caprae, liane rampante de la famille des Convolvulaceae.
 Oxalis pes-caprae, espèce de plantes herbacées vivaces du genre Oxalis de la famille des Oxalidacées.

Patronyme 

 Francis Capra (1983), acteur américain, sans lien de parenté avec Frank Capra ;
 Frank Capra (1897-1991), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Frank Capra, Jr. (1934-2007), cadre exécutif des studios de cinéma, fils de Frank Capra ;
 Fritjof Capra (1939), physicien américain ;
 Lorenzo Álvarez Capra (1848-1901), architecte espagnol ;
 Marcello Capra (musicien) (1953), guitariste et compositeur italien ;
  (v. 1530 - v. 1600), médecin et philosophe italien.

Zoologie

Caprins 
 Capra, genre qui réunit les chèvres et bouquetins, mammifères herbivores et ruminants, appartenant à la famille des bovidés.
 Capra aegagrus aegagrus,  sous-espèce type de l'espèce Capra aegagrus, qui comprend également les chèvres domestiques.
 Capra aegagrus creticus, chèvre sauvage crétoise.
 Capra caucasica, chèvre du Caucase.
 Capra cylindricornis, chèvre du Caucase oriental.
 Capra nubiana, bouquetin de Nubie.
 Capra walie, bouquetin d'Abyssinie.
 Capra sibirica, espèce de bouquetin vivant en Asie.

Autres espèces 
 Acanthosaura capra, espèce de sauriens de la famille des Agamidae.
 Bokermannohyla capra, espèce d'amphibiens  de la famille des Hylidae.
 Speocera capra, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Ochyroceratidae.
 Tarrocanus capra, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Thomisidae.

Toponyme 

 Palais Toaldi Capra, ancien palais dans le centre de la ville de Schio (Italie).

Voir aussi